Ludvík VI. Bavorský zvaný Říman (7. května 1328, Řím – mezi 11. listopadem 1364 a 17. únorem 1365) byl jako Ludvík VI. vévodou hornobavorským a jako Ludvík II. markrabě a první kurfiřt braniborský.

Život 
Ludvík Říman byl prvním synem z druhého manželství císaře Svaté říše římské Ludvíka Bavora a Markéty Holandské. Holandského a henegavského hrabství, která zdědil po své matce, se vzdal ve prospěch svých mladších bratrů Viléma a Albrechta, neboť sňatkem s dcerou polského krále Kazimíra III. doufal v zisk polské koruny. Pozdější nároky na úkor Albrechta už nemohl prosadit.

Při dělbě Bavorska Landsbergerskou smlouvou z roku 1349 s bratry Ludvíkem a Otou mu bylo uděleno Hornobavorsko, které on a Ota v prosinci 1351 v Luckauerské dohodě vyměnili s bratrem Ludvíkem za Braniborskou marku a Lužici. Když byl Waldemarem Falešným donucen opustit Braniborsko, dostal se do dluhů a musel dát do zástavy části markrabství.

Když roku 1356 vydal císař Karel IV. Zlatou bulu, Ludvík se stal kurfiřtem a stal se tak jedním z voličů německého krále. Kvůli otázce nástupnictví v Braniborsku se dostal roku 1363 do sporu s císařem Karlem IV. Zemřel ve věku 37 let a jeho následníkem se stal bratr Ota. Ludvík byl pohřben v Grauen Kloster v Berlíně.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové
Bavorští vévodové
Braniborští kurfiřti
Lužická markrabata
Pohřbení v Berlíně
Narození v roce 1328
Muži
Narození v Římě
Narození 7. května
Úmrtí v roce 1365
Úmrtí 17. května